Banyallarga är ett släkte av nattsländor. Banyallarga ingår i familjen Calamoceratidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattsländor
Banyallarga